Nemzeti Bajnokság I 2012/2013 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – był 111. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 27 lipca 2012 do 2 czerwca 2013 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Debreceni VSC-TEVA.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Győri ETO FC.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 na Węgrzech
2013 na Węgrzech